В этом списке приведены божества пантеона государства Урарту — государства, существовавшего в I тысячелетии до н. э. на территории Армянского нагорья, согласно списку, составленному царем Ишпуини. См. также Религия Урарту.

Список урартских богов

Литература

Примечания

Урарту
Религия Урарту